Pojem Německé námořnictvo se může vztahovat k více námořnictvům:
 Německé námořnictvo – válečné loďstvo současného Německa;
 Norddeutsche Bundesmarine – válečné loďstvo Severoněmeckého spolku;
 Kaiserliche Marine – válečné loďstvo Německého císařství;
 Reichsmarine – válečné loďstvo Výmarské republiky;
 Kriegsmarine – válečné loďstvo nacistického Německa;
 Volksmarine – válečné loďstvo Německé demokratické republiky;
 Bundesmarine – označení pro válečné loďstvo Spolkové republiky Německo mezi lety 1955 a 1990.